Спасовка () — река в Червоноградском районе Львовской области Украины. Правый приток Западного Буга (бассейн Вислы).

Истоки расположены восточнее села Торки, в южной части Гороховской возвышенности (западная часть Волынской возвышенности). Течёт преимущественно на северо-запад. Впадает в Западный Буг в южной части села Скоморохи.

Длина реки составляет 25 км, площадь водосборного бассейна — 240 км². Русло слабоизвилистое, на значительном протяжении канализированное и выпрямленное. Пойма двусторонняя.

Наибольший приток — Драганка (правый).

Литература 
 
 

Притоки Западного Буга
Реки Червоноградского района